La Coppa di Russia 2004-2005 () è la 4ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 52 squadre iscritte alla Superliga A 2004-2005 e alla Superliga B.

Regolamento 
Sono previste tre fasi:
Fase I: 29 squadre vengono divise in sei gruppi tramite il principio territoriale, le prime classificate avanzano al secondo turno.
Fase II: alle squadre del turno precedente si uniscono le partecipanti alla Superliga A 2004-2005 (le migliori sei della stagione 2003-2004 accedono direttamente agli ottavi di finale); inizia la fase ad eliminazione con partite di andata e ritorno.
Fase III: la fase finale si disputa attraverso una Final Four.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Secondo turno 
Il BK Togliatti non ha preso parte al secondo turno e il suo posto è stato preso dal CSKA-molodёžnaja.

Tabellone

Final Four

Finale

Voci correlate 
Superliga A 2004-2005

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2004
Pallacanestro nel 2005
Coppa di Russia di pallacanestro maschile